Явнелишки — деревня, Лынтупский сельсовет Поставского района Витебской области Белоруссии.
 Явнелишки — деревня, Лынтупский поселковый Совет Поставского района Витебской области Белоруссии.